Ellersdorf ist der Name folgender Orte:

 Ellersdorf (Cham), Ortsteil der Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Ellersdorf (Frensdorf), Ortsteil der Gemeinde Frensdorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Ellersdorf (Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Ellersdorf (Perlesreut), Ortsteil des Marktes Perlesreut, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Ellersdorf (Sohland an der Spree), Ortsteil der Gemeinde Sohland an der Spree, Landkreis Bautzen, Sachsen

Siehe auch:
 Ellersdorfer Wasser